Apiastro puede referirse a:
 El nombre común de la planta Melissa officinalis.
 El nombre común de la planta Ranunculus sceleratus.